«Секс-контроль» — песня советской и российской хип-хоп-группы «Мальчишник» с их дебютного альбома «Поговорим о сексе». Была написана Андреем «Дельфином» Лысиковым на музыку Павла «Мутабора» Галкина

В песне принял участие «Олень» (Олег Башкатов), бэк-вокалист из рок-группы «Дубовый Гай», временно пришедший в группу вместо «Дэна» осенью 1992 года.

В августе 2013 года Министерство юстиции РФ добавило в список экстремистских материалов текст песни «Секс-контроль» группы «Мальчишник», который был признан экстремистским решением Самарского районного суда Самары от 11 февраля 2011 года.

Содержание песни 
Песня несёт в себе явно расистский характер и призывает, в основном, к запрету «смешанных браков», в частности, между негроидной и европеоидной расами.
В жизни два цвета главных — чёрный и белый! 
Займись делом: чёрное тело не для тебя, 
Ты — белый, спи с белой,
И думай о том, сколько в чёрные реки белой крови ушло!
Сексуальный контроль — мы нуждаемся в этом давно!
Секс-контроль!
Лишь только секс-контроль спасёт нас.

В песне также присутствуют намёки на откровенный фашизм: композиция заканчивается нецензурной речью на немецком языке, а также присутствуют строки об ограничении рамок свободы африканцев и ЮАР, в частности:
Чёрные сделают руки по швам, 
Белые утроят границы ЮАР.

Песня на альбоме Bad Balance 
В 1994 году отрывок из песни был использован в песне «Отсос» группы Bad Balance. В 1997 году во вступлении к альбому «Чисто про…» прозвучал голос Дельфина из трека «Отсос» с альбома «Налётчики Bad B.» («Меня зовут Дельфин! Я ненавижу музыку чёрных и их самих!»), а затем из уст учителя Лигалайза, Ladjak’а, звучит: «Шеф! Заткни его!». В 1997 году журналист газеты «Московский комсомолец», Капитолина Деловая, раскрыла подробности этого конфликта на телепередаче «Акулы пера», где Дельфин и Мутабор из группы «Мальчишник» признались, что находятся в хороших отношениях с Шефом, а слова Дельфина в интро — всего лишь обыгранный семпл.

Примечания 

Песни 1992 года
Хип-хоп-песни России
Песни группы «Мальчишник»